Awdijiwka (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt Awdijiwka in der Oblast Donezk, Ostukraine

 Dorf Awdijiwka (Kulykiwka) in der Oblast Tschernihiw, Rajon Kulykiwka
 Dorf Awdijiwka (Sosnyzja) in der Oblast Tschernihiw, Rajon Sosnyzja